L'Alezio riserva è un vino DOC la cui produzione è consentita nella provincia di Lecce.

Caratteristiche organolettiche 
colore: rosso rubino.
odore: vinoso.
sapore: asciutto, caldo, con gradevole retrogusto amarognolo giustamente tannico e sapido.

Storia

Abbinamenti consigliati

Produzione 
Provincia, stagione, volume in ettolitri
 nessun dato disponibile

Vini DOC della provincia di Lecce
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Negroamaro